Jarczów (plaats), plaats in Polen
 Jarczów (gemeente), gemeente in Polen